FK Liepāja ist ein lettischer Fußballverein aus der Stadt Liepāja.

Geschichte 
Der Verein wurde im März 2014 von den ehemaligen Mitgliedern des Vorgängervereins FK Liepājas Metalurgs gegründet, als dieser nach Insolvenz Anfang 2014 aufgelöst wurde. FK Liepāja integrierte alle Akteure, einschließlich Jugendmannschaften von Metalurgs.

In der ersten Saison erreichte das Team den 4. Platz in der Virslīga, im Folgejahr wurde man Meister.

Erfolge 
 Lettischer Meister (1): 2015
 Lettischer Pokalsieger (2): 2017, 2020

Statistik

Europapokalbilanz

Kader 
Seit 2018;

 (C)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Lettischer Fußballverein
FK Liepaja
FK Liepaja